De Sleutel (roman) van Junichiro Tanizaki
De Sleutel (café) in Groningen
De Sleutels van Fort Boyard
De Sleutel (televisieprogramma) van Beau van Erven Dorens